Феллен () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчинён административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Майн-Шпессарт. Подчиняется управлению Бургзин. Население 965 чел. Занимает площадь 34,33 км². Официальный код — 09 6 77 128.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии